Бори́с Ви́кторов:
 Викторов, Борис Алексеевич (1916—1993) — генерал-лейтенант юстиции.
 Викторов, Борис Михайлович (настоящая фамилия Друкер; 1947—2004) — русский поэт.
 Викторов, Борис Фёдорович (род. 1936) — советский футболист, тренер.